El Torneig d'Hiroshima 2019, oficialment conegut com a Hana-cupid Japan Women's Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de setembre de 2019 al Regional Park Tennis Stadium d'Hiroshima, Japó.

La tennista local Nao Hibino va aconseguir el doblet imposant-se en les finals individual i de dobles. En la final individual es va imposar a la seva compatriota i parella de dobles Misaki Doi.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019